Новосельський Августин (1711—1779) — церковний діяч, священник-василіянин з Литовської провінції, богослов, педагог, перекладач.
 Новосельський Єжи (1923—2011) — польський художник українського походження, іконописець, графік, сценограф, теоретик мистецтва, православний теолог.
 Новосельський Марко Абрамович (1900—1938) — український радянський скульптор.
 Новосельський Микола Олександрович (1818—1898) — підприємець, державний діяч, дійсний статський радник, одеський міський голова з 1867 року до 1878 року.
 Новосельський Богдан Федорович (нар. 1956) — український художник.

Новосельський — селище, Новоаннинський район, Волгоградська область
 Новосельський — селище, Ясненський міський округ, Оренбурзька область

Див. також 
 Новосельцев
 Новосьолов
 Новосілки